Менассе () — єврейське прізвище, поширене в Австрії.

Відомі носії 
 Єва Менассе (* 1970), австрійська письменниця і журналістка
 Ганс Менассе (* 1930), австрійський футболіст
 Петер Менассе (* 1947), австрійський журналіст
 Роберт Менассе (* 1954), австрійський письменник, автор романів і есе.

Єврейські прізвища